Ассинибо́йн () — пирамидальная гора, расположенная на Американском континентальном водоразделе на границе канадских провинций Альберта и Британская Колумбия. Высота составляет 3618 м над уровнем моря (4-я по высоте гора Альберты). Из-за внешнего сходства с горой Маттерхорн, расположенной на границе Швейцарии и Италии, её также называют «Канадским Маттерхорном».

Своё название гора Ассинибойн получила в 1885 году: канадский геолог и географ Джордж Доусон, разглядывая её со склона горы , увидел шлейф из облаков, тянущийся от вершины, что напомнило ему шлейфы дыма, исходящего из типи индейцев ассинибойн.

Гора Ассинибойн расположена на границе  в Британской Колумбии и национального парка Банф в Альберте. В парках отсутствуют автодороги, поэтому добраться до горы можно лишь в ходе шестичасового пешего или конного похода, либо на вертолёте.

Восхождение 
Первое восхождение на гору было совершено в 1901 году , Кристианом Боуреном и Кристианом Хаслером. В 1925 году Лоуренс Грасси стал первым человеком, поднявшимся на вершину в одиночку. 27 августа 2001 года внучка Боурена Лонни в составе команды из четырёх человек также взобралась на гору, тем самым отпраздновав 100-летний юбилей первого восхождения.

В культуре 
Гора Ассинибойн изображена на одноименном пейзаже знаменитого американского художника Рокуэлла Кента.

Примечания 

Горные вершины Канады
Горы Британской Колумбии
Горы Альберты
Границы Британской Колумбии
Границы Альберты